Шампионска лига 1999/2000 е 8-ото издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 45-о от началото.

През този сезон освен носителят на трофея Манчестър Юнайтед участват рекордните 71 отбора от 47 страни, като страните на места от 1 до 3 в петгодишната ранглиста на УЕФА изпращат четири клуба в турнира, тези от 4 до 6 – три, а страните от място 7 до 15 – два.

Финалът се играе на 24 май 2000 г. на Стад дьо Франс в Сен Дьони до Париж.

Първи квалификационен кръг 
Срещите се играят на 14 и 21 юли 1999 г.

Втори квалификационен кръг 
Срещите се играят на 28 юли и 4 август 1999 г.

Трети квалификационен кръг 
Срещите се играят на 11 и 25 август 1999 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в първия кръг на Купа на УЕФА 1999/2000.

Първа групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Втора групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 4 и 5 април 2000 г., реваншите са на 19 и 18 април 2000 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 2 и 3 май 2000 г., реваншите са на 10 и 9 май 2000 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на УЕФА 1999/2000

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за ШЛ 1999/2000

Европейска шампионска лига